L'Open de Suède de squash 2011 est l'édition 2011 de l'Open de Suède de squash qui se déroule à Linköping du  au . 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 têtes de série et une wild card Rasmus Hult.

Nick Matthew remporte le titre en s'imposant face à Peter Barker.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Suède de squash
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 

Open de Suède de squash
Sport en Suède en 2011
Sport en février 2011
Squash en 2011